Піуза (; ) — річка, що протікає територією Естонії та Росії, впадає до Псковського озера.
 Піуза () — село в Естонії, волость Орава.
 Піуза () — залізнична станція в Естонії.
 Піуза () — штучні печери в однойменному естонському селі.

Див. також 
 Піщані відклади Піузи () — алювіальні відклади в долині річки Піуза.